LFZ steht als Abkürzung für:

 Lage- und Führungszentrum, ein Synonym zu Polizeieinsatzzentrale
 Lehr- und Forschungszentrum, ein Schultyp der Agrarberufe mit angeschlossenem Forschungsinstitut in Österreich
 Leiter Führungsgruppe Zug, siehe Liste polizeilicher Abkürzungen #L
 Lohnfortzahlung, in Deutschland, siehe Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
 Luftfahrzeug, eine Fahrzeugklasse im Luftverkehr
 Lycée Français Marie Curie de Zurich, eine französischsprachliche Schule in Zürich

LFZ